IAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bahregan (Iran)